Saint-Maur kan syfta på:
Saint-Maur, Cher
Saint-Maur, Gers
Saint-Maur, Indre
Saint-Maur, Jura
Saint-Maur, Oise
Saint-Maur-des-Bois
Saint-Maur-des-Fossés
Saint-Maur-sur-le-Loir